Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski w meczach z drużynami ekstraklasy

Kolejność podano według wielkości miast - stan ludności z 31.12.2012 GUS.

Wysokie zwycięstwa Dyskobolii w I lidze 
 14.03.2004 - Dyskobolia - GKS Katowice 6-0
 21.05.2003 - Dyskobolia - Szczakowianka Jaworzno 5-0
 08.08.2003 - GKS Katowice - Dyskobolia 0-4
 09.11.2003 - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Dyskobolia 0-4
 13.03.2005 - Dyskobolia - Polonia Warszawa 5-0
 08.03.2008 - Dyskobolia - Polonia Bytom 5-0
 24.04.2002 - Dyskobolia - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 4-0
 31.05.2003 - Dyskobolia - Zagłębie Lubin 4-0
 17.08.2003 - Dyskobolia - Odra Wodzisław 4-0
 28.03.2004 - Dyskobolia - Górnik Łęczna 4-0
 16.04.2005 - Dyskobolia - Amica Wronki 4-0
 19-05.2007 - Wisła Kraków - Dyskobolia 0-4
 03.11.2007 - Dyskobolia - Korona Kielce 4-0
 01.03.2008 - GKS Bełchatów - Dyskobolia 0-4

Wysokie porażki Dyskobolii w I lidze 
 23.04.2004 - Dyskobolia - Wisła Kraków 1-6
 26.09.1999 - Legia Warszawa - Dyskobolia 5-0
 09.06.1998 - Dyskobolia - Polonia Warszawa 0-4
 11.03.2006 - Dyskobolia - Legia Warszawa 0-4

Bibliografia 
 Skarb - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - 90 minut.pl

Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
Sport w Grodzisku Wielkopolskim